Алекса́ндр Алекса́ндрович По́ллак (; 24 мая 1944, Берегсас, Королевство Венгрия) — советский футболист, защитник, мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в венгерском городке Бергсас, который после окончания Второй мировой войны в составе Закарпатской области был присоединён к Украинской ССР и переименован в Берегово. Там же увлёкся футболом. В 16 летнем возрасте попал в поле зрение тренеров киевского «Динамо» и был приглашён в дублирующий состав. Но в киевской команде этническому венгру, не говорившему ни на русском, ни на украинском языках, было сложно адаптироваться и вскоре Поллак решил уехать домой. Вернувшись в Берегово, играл за местную команду мебельной фабрики, выступавшую на первенство области.

В 1961 году, молодого, крепкого защитника приметили тренеры черкасского «Колхозника», проводившего сборы на Закарпатье и пригласили в свой коллектив. В черкасской команде мастеров Поллак провёл три года, выучил русский язык. В 1964 году перешёл в «Спартак» Белгород, где отыграл два сезона, после чего принял приглашение николаевского «Судостроителя», который тренировал известный в прошлом защитник киевского «Динамо» Абрам Лерман. Команда в 1966 году получила право выступать во второй группе класса «А», где команда заняла лишь 15 место среди 18 коллективов своей подгруппы.

Играя в «Судостроителе», Поллак своей игрой привлёк внимание тренеров донецкого «Шахтёра» и вскоре перешёл в команду, где тренировавший команду Олег Ошенков сразу же доверил Поллаку место в стартовом составе. Дебютировал в элитном дивизионе 6 апреля 1968 года, в поединке «Шахтёр» — «Зенит» — 0:2, отыграв полный матч. Несмотря на поражение горняков, игра правого защитника получила хорошие отзывы. В послематчевом обзоре газета «Комсомолец Донбасса» писала:

В дальнейшем игравший под вторым номером Поллак стал твёрдым игроком стартового состава и по итогам сезона был включён в список «33 лучших футболистов УССР», утверждённый республиканской Федерацией футбола. В июле 1970 года новым наставником стал Артём Фальян, который взялся за значительное обновление состава. Поллак вынужден был покинуть клуб, вернувшись в «Судостроитель». Но сыграв за николаевскую команду несколько матчей, перебрался в ждановский «Азовец», игравший под руководством Владимира Салькова. В следующем сезоне, после реформирования чемпионата, команда сменила название на «Металлург» и уже под руководством Юрия Захарова продолжила выступать в новообразованной второй лиге. Доиграв сезон за приазовцев, Поллак решил вернуться на малую родину — в Закарпатье, где выступал за ужгородскую «Говерлу».

В 1973 году был приглашён в «Металлист» возглавившим харьковскую команду и ранее работавшим в донецком «Шахтёре» Юрием Войновым. В Харькове собрался молодой коллектив, и для становления команды нужны были опытные футболисты. Одним из таких игроков стал Поллак, начинавший играть за харьковчан на позиции правого защитника а затем, вместе с другим ветераном команды — Виктором Аристовым, составил пару защитников, «цементировавшую» оборону команды. Официальный дебют Поллака состоялся 4 марта 1973 года в матче 1/32 финала Кубка СССР «Металлист» — «Кузбасс» — 0:0, а через месяц — 9 апреля, защитник дебютировал за команду и в чемпионате, сыграв в домашнем матче против «Текстильщика» из Иваново. По итогам сезона «Металлист» покинул первую лигу. В 1974 году Поллак был избран капитаном команды, которая заняла в первенстве второе место и успешно сыграв в переходном турнире, снова вернула себе место в перволиговом турнире. В 1976 году Поллак принял решение завершить активную игровую карьеру.

Работал на одном из предприятий Харькова, затем многие годы работал детским тренером. С 1998 года стал работать на стадионе «Турбинист», принадлежащий заводу «Турбоатом», где тренировал заводские коллективы, потом стал отвечать за аренду спортзалов и футбольного поля.

Семья 
Женат, супруга — Валентина Александровна.

Литература 
 Олександр Поллак. Доля старого футболіста // «Український футбол». — 27 мая 2014. — № 38 (2904). — с. 14

Примечания

Ссылки 
 Александр Поллак. Статистика выступлений за «Металлист» (Харьков) 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Металлист»
Мастера спорта СССР